Saint-Clair ou St. Clair peut faire référence à :

Toponymes

Saint-Clair, municipalité de l'Ontario.

St. Clair (Michigan)
 St. Clair (Minnesota)

Noms simples :
 Saint-Clair, commune de l'Ardèche.
 Saint-Clair, commune du Lot.
 Saint-Clair, ancienne commune de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Cauzac.
 Saint-Clair, commune de Tarn-et-Garonne.
 Saint-Clair, commune de la Vienne.
 Saint-Clair, ancienne commune de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Gournay-en-Bray.
 Saint-Clair, un des huit quartiers la commune Caluire-et-Cuire dans le département du Rhône.
 Balme Saint-Clair, terrain du 1 arrondissement de Lyon, où se trouvait la chapelle Saint-Clair.

Noms composés :
 Saint-Clair-d'Arcey, commune de l'Eure.
 Saint-Clair-de-Halouze, commune de l'Orne.
 Saint-Clair-de-la-Tour, commune de l'Isère.
 Saint-Clair-du-Rhône, commune de l'Isère.
 Saint-Clair-sur-Epte, commune du Val-d'Oise.
 Saint-Clair-sur-Galaure, commune de l'Isère.
 Saint-Clair-sur-l'Elle, commune de la Manche.
 Saint-Clair-sur-les-Monts, commune de la Seine-Maritime.
 Dingy-Saint-Clair, commune de la Haute-Savoie.
 Hérouville-Saint-Clair, commune du Calvados.
 Bordeaux-Saint-Clair, commune de la Seine-Maritime.

Autres 

 Lac Saint-Clair, lac de la commune de Détrier (Savoie).
 Mont Saint-Clair, hauteur dominant la ville de Sète.
 Source Saint-Clair à Saint-Léger-de-Balson, à double entrée pour les cagots et les autres pèlerins.

Patronyme 

 Eustace St Clair Hill (1873-1953), aumônier militaire anglican devenu moine catholique ;
 Jessica St. Clair (1977-), actrice américaine ;
 Peter St Clair-Erskine (7 comte de Rosslyn, 1958-), pair britannique et ancien commandant de la police métropolitaine ;
 Simone Saint-Clair (1896-1975), journaliste, traductrice, essayiste et romancière française ;
 Stéphanie St. Clair, (1897-1969), femme chef de gang qui a dirigé de nombreuses entreprises criminelles à Harlem, à New York.

Autres 
 
 
 Tombeau de Saint-Clair, sarcophage paléochrétien conservé au musée Saint-Raymond de Toulouse

Patronyme anglais
Patronyme français